Austria:
 Grimmenstein – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Inne:
 Grimmenstein – opactwo
 Grimmenstein – zamek